Il doppio del torneo di tennis Timișoara Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Victor Crivoi e Victor Ioniță che hanno battuto in finale Ervin Eleskovic e Michael Ryderstedt 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Marco Crugnola /  Alessandro Da Col (semifinali)
 Adrian Cruciat /  Gabriel Moraru (semifinali)

 Ervin Eleskovic /  Michael Ryderstedt (finale)
 Ludwig Pellerin /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2006